Kirman, regió del centre de l'Iran a Pèrsia
 Província de Kirman o Província de Kerman a l'Iran
 Kirman o Kerman, ciutat a l'Iran